Краснозна́менск может означать:

 Краснознаменск — город в Калининградской области.
 Краснознаменск — город в Московской области.
 «Краснознаменск» — российский футбольный клуб из города Краснознаменск (Московская область).